Mit Perlschrift wird bezeichnet:

 eine in byzantinischen Manuskripten des 10. Jahrhunderts verwendete Minuskel-Schrift
 ein Schriftmaß im Buchdruck – siehe Perl (Schriftmaß)